Пи́рсон (, ) — английская фамилия. Известные носители:

Фамилия

А 
  (род. 1964) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс».
 Пирсон, Авраам (1646—1707) — пуританский священник, первый ректор Йельского университета (1701—1707).
  (род. 1964) — британский предприниматель и спортивный функционер, председатель футбольного клуба «Халл Сити» (2001—2007, 2009—2010).
 Пирсон, Айзек:
  (1770—1833) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1827—1831).
  (1917—1985) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».
 Пирсон, Алан:
  (1929—2019) — новозеландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея Новой Зеландии.
  (род. 1974) — американский дирижёр, художественный руководитель Бруклинского филармонического оркестра (2010—2013).
 Пирсон, Александр:
  (1877—1966) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс» и «Кливленд Гардианс».
  (1895—1924) — американский военный лётчик, обладатель Приза Маккея за трансамериканские перелёты (1919).
 Пирсон, Альберт:
  (1846—1905) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1891—1895).
  (1892—1975) — британский футболист, игрок клубов 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль».
  (род. 1934) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Энджелс».
  (1831—1896) — нидерландский писатель.
 Пирсон, Альфред:
  (1838—1903) — американский юрист и военачальник в гражданской войне, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при ферме Льюиса (1865).
  (1850—1921) — канадский политик, мэр Виннипега (1890—1891).
  (1861—1935) — британский классицист, королевский профессор греческого языка Кембриджского университета (с 1921), член Британской академии (с 1924).
  (1869—1939) — шведский и американский педагог и дипломат, посол США в Польше (1924—1925) и Финляндии (1925—1930).
  (род. 1946) — британский политик, член Палаты общин (1992—2010).
 Пирсон, Артур:
  (1866—1921) — британский газетный издатель, основатель и первый редактор (1900) газеты Daily Express.
  (1867—1957) — американский предприниматель и политик, председатель Генеральной ассамблеи (1919) и Сената (1930) штата Нью-Джерси.
  (1874—1954) — президент Британского микологического общества (1931—1932).
  (1890—1976) — канадский политик, член Сената (1957—1971).
  (1896—1963) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
  (1897—1980) — британский политик, член Палаты общин (1938—1970), казначей двора (1946—1951).
  (1938—2020) — канадский политик, комиссар Юкона (1976—1978).

Б 
  (род. 1950) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Питтсбург Стилерз» и «Канзас-Сити Чифс».
 Пирсон, Бен (род. 1995) — английский футболист.
  (1905—1945) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Чикаго Беарз» и «Чикаго Кардиналс».
  (1914—1960) — канадский легкоатлет, серебряный медалист Игр Британской империи в эстафете 4×110 ярдов (1934).

В 
  (1923—2013) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Вашингтон (1987—1989).

Г 
 Пирсон, Гарольд:
  (1882—1933) — британский политик, член Палаты общин (1906—1918).
  (1908—1994) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион» (1931), сын Хьюберта Пирсона.
  (род. 1961) — британский спортивный журналист, лауреат премии «Книга года» Общества крикета (2011, 2018) и Британской премии в области спортивной литературы за книгу о крикете (2011).
 
  (род. 1950) — канадский политик, член Палаты общин (2006—2011).
  (1900—1985) — американский политик, вице-губернатор штата Колорадо (1947—1949).
 ) — канадский комик, телесценарист, лауреат Канадской комедийной премии за серию или спецвыпуск (2007, 2008), премии Гильдии сценаристов Канады в категории «Варьете» (2008) и Канадской кинопремии за варьете или комедийные скетчи (2014).
  (род. 1991) — британский автогонщик, чемпион Шотландии по ралли (2021).

Д 
  (1931—2017) — британская писательница и редактор, президент Ассоциации авторов любовных романов (1986—2011).
  (1911—2000) — британский военный врач и садовод, офицер Женских вспомогательных ВВС, кавалер Креста Георга (1940).
  (1908—1992) — британский предприниматель, генеральный директор Rolls-Royce Limited (1957—1970), обладатель медали Бенджамина Франклина Королевского общества искусств (1970).
  (род. 1959) — британская актриса, лауреат Британской премии в области мыльных опер за лучшую совместную работу (с Крисом Уокером; 2010).
  (род. 1971) — британский кинокаскадёр, чемпион Великобритании по играм наездников (1995).
 Пирсон, Джей:
  (1901—1965) — американский морской биолог, президент Университета Майами (1952—1962).
  (род. 1959) — американский предприниматель, генеральный директор фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals (2008—2016).
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Канзас-Сити Чифс» и «Миннесота Вайкингс».
 Пирсон, Джеймс:
  (1822—1900) — ирландский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в подавлении восстания сипаев (1858).
  (1911—1997) — британский библиотекарь и библиограф-исламовед, профессор Лондонского университета (1972—1979), составитель библиографии Index Islamicus.
  (1920—2009) — американский политик, член Сената (1962—1978).
  — австралийский чиновник, директор Австралийской ассоциации нефтедобычи (2000—2002), глава администрации района Перта Джундалапа (с2021).
 Пирсон, Джек (род. 1960) — американский фотограф и художник.
 Пирсон, Дженни — британская ориентировщица, чемпионка Великобритании (1978, 1983).
  (1905—1987) — американский физик, обладатель медали Джона Прайса Уэтерилла Института Франклина (1963) и медали Гордона Мура Электрохимического общества (1981).
  (1766—1855) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1821—1823).
 Пирсон, Джесси:
 Пирсон, Джесси — американский школьный учитель, участник классического  (1805), в решении по которому Верховный суд штата Нью-Йорк сформулировал критерии понятия собственности.
  — американский журналист, главный редактор журнала Vice (2002—2010).
 Пирсон, Джеффри:
  (1927—2008) — канадский дипломат, посол в СССР (1980—1983).
 Пирсон, Джефф (род. 1949) — американский актёр.
  (род. 1953) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Эвертон» (1977).
  (1791—1860) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1831—1835).
  (1841—1895) — англиканский священник, епископ Ньюкасла (1880—1889).
 Пирсон, Джозеф:
  (1776—1834) — американский политик, член Палаты представителей от штата Северная Каролина (1809—1815).
  (1877—1946) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1905).
  (1881—1971) — британский зоолог и морской биолог, директор Музея Коломбо (1910—1933) и Тасманского музея (1934—1952).
  (род. 1986) — британская регбистка и легкоатлетка, паралимпийская чемпионка по метанию диска в классе F51/52/53 (2012).
  (1915—1996) — британский десантник, лорд-наместник графства Данбартоншир (1979—1990).
 Пирсон, Джон:
  (1613—1686) — англиканский священник, магистр Джизус-колледжа (1660—1662) и Тринити-колледжа (1662—1672) Кембриджского университета, епископ Честера (1673—1686).
  (1758—1826) — британский хирург, член Королевского общества (с 1803).
  (1800—1888) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1836—1837).
  (1817—1897) — британский архитектор, обладатель Королевской золотой медали Королевского института британских архитекторов (1880).
  (1825—1892) — английский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в подавлении восстания сипаев (1858).
  (1859—1930) — британский художник в области декоративно-прикладного искусства, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (1892—1937) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур».
  (1902—1984) — американский гимнаст, участник Олимпийских игр (1924).
  (1926—1994) — британский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр (1952).
  (род. 1930) — британский и американский химик-технолог, член лондонского Королевского общества (с 2005).
 Пирсон, Джон — шотландский кёрлингист.
 Пирсон, Джонни (1925—2021) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий.
 Пирсон, Джордж:
  (1751—1828) — британский врач, обладатель Бейкеровской медали Королевского общества (1827).
  (1799—1867) — американский военный моряк; командующий Тихоокеанской эскадрой ВМС США (1864—1866).
  (1904—1993) — американский историк, лауреат премии Джона Эддисона Портера (1933) и ларнедовский профессор истории (с 1946) Йельского университета.
  (род. 2006) — американский автогонщик, чемпион мира в гонках на выносливость в классе LMP2 (2022).
 Пирсон, Джулия (род. 1960) — директор Секретной службы США (2013—2014).
  (род. 1962) — британский музыкант и продюсер, основатель лейбла Earache Records, лауреат премии Ассоциации независимой музыки первопроходцу (2015).
  (род. 1951) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1978).
 Пирсон, Дэвид:
  (1934—2018) — американский автогонщик, победитель серии гонок NASCAR Cup (1966, 1968, 1969) и гонки «Дейтона-500» (1976), член Международного зала славы моторного спорта (с 1993), отец Ларри Пирсона.
  (род. 1942) — канадский геолог и популяризатор науки, обладатель медали Макнила Королевского общества Канады (2003).
  — британский игрок в боулз, серебряный медалист Игр Британского Содружества наций в четвёрках (1970).

И 
  (род. 1955) — гайанский политик, депутат Национальной ассамблеи (с 2015).
  (род. 1981) — канадская дзюдоистка, серебряная медалистка Франкофонских игр в полусреднем весе (2005).
  (1861—1941) — британская гольфистка и спортивный функционер, финалистка Женского любительского чемпионата (1893, 1894), основатель и первый секретарь Женского гольфистского союза.
 Пирсон, Иэн:
  (род. 1959) — британский политик, член Палаты общин (1994—2010).
  (род. 1974) — британский бадминтонист, победитель открытого чемпионата Венгрии в смешанных парах (1994), открытых чемпионатов Финляндии, Уэльса (1996), Португалии (1996, 1998) и Австрии (1997) в мужских парах.

К 
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Детройт Лайонс».
 Пирсон, Карл (известен также как Чарлз Пирсон, 1857—1936) — английский математик, биолог, философ.
 Пирсон, Каролина (1811—1899) — немецкая писательница.
  (род. 1954) — англиканский священник, епископ Аргайла и Островов (2011—2020), Глазго и Галлоуэя (с 2020) Шотландской епископальной церкви.
  (род. 1966) — американский гребец и сценарист, участник Олимпийских игр (1992), номинант на премию «Оскар» за оригинальный сценарий (2004).
  (род. 1947) — канадская писательница, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычное произведение для детей (1997).
  (1868—1952) — американская детская писательница.
  (1923—2007) — британский керамист, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (1807—1891) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии.
 Пирсон, Крис:
 Пирсон, Крис (1931—2014) — канадский политик, первый премьер Юкона (1978—1985).
  (род. 1990) — американский боксёр, чемпион США в среднем весе (2011).

Л 
  (род. 1971) — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в лёгком весе (1998).
  (род. 1953) — американский автогонщик, чемпион серии гонок NASCAR Busch Grand National (1986, 1987) сын Дэвида Пирсона (1934—2018).
 Пирсон, Лестер Боулз (1897—1972) — премьер-министр Канады (1963—1968).
  (1942—1995) — президент Британского психологического общества (1987—1988).
 Пирсон, Ли:
  (род. 1972) — канадская яхтсменка, участница Олимпийских игр (1996).
  (род. 1974) — британский конник, 14-кратный паралимпийский чемпион.
  (род. 1964) — британский спортивный стрелок, серебряная медалистка чемпионата мира по стендовой стрельбе в командном дубль-трапе (2017).
  (1929—2011) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Детройт Лайонс».
  (род. 1946) — американский юрист, генеральный прокурор штата Индиана (1981—1993).
 Пирсон, Льюис — британский регбист, игрок чемпионата Англии в составе клуба «Эксетер Чифс».
  (род. 1930) — канадский политик и правозащитник, член Сената (1994—2005).
  (род. 1987) — британский автор и иллюстратор комиксов, лауреат Британской премии в области комиксов (2012) и премии «Макс и Мориц» (2014) за комикс для детей.
  (род. 1972) — британская крикетчица, полуфиналистка Кубка мира в составе сборной Англии (2005), победительница турнира Super Fours в составе команды «Найт Райдерс» (2003).

М 
 Пирсон, Майкл:
  (род. 1941) — новозеландский историк Индийского океана, лауреат Уотамуллской премии Американской исторической ассоциации (1976).
  (род. 1957) — британский археолог, лауреат Археологической премии археологу года (2010), член Британской академии (с 2015).
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Джэксонвилл Джагуарс».
  (род. 1988) — британский футболист, игрок чемпионата Уэльса в составе клуба «Эйрбас».
  (род. 1942) — британский предприниматель и политик, лидер Партии независимости Соединённого Королевства (2009—2010).
 Пирсон, Марк:
 Пирсон, Марк (род. 1939) — английский футболист.
  (род. 1987) — канадский игрок в хоккей на траве, обладатель Панамериканского кубка (2009).
  (1570/1574—1650/1651) — английский композитор и органист.
  (1938—1999) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Пирсон, Мишель:
  (род. 1962) — австралийская пловчиха, победительница Пантихоокеанского чемпионата в комплексном плавании на 200 м (1985), чемпионка Игр Содружества в эстафете 4×200 вольным стилем (1986).
  (род. 1991) — бермудская гребчиха, участница Олимпийских игр (2016).
  (1908—1978) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкис» (1936—1939).
  (род. 1993) — американский триатлонист, победитель Осеннего чемпионата США по кроссу (2019), серебряный медалист Олимпийских игр и чемпионата мира в смешанной эстафете по триатлону (2020).
 Пирсон, Мэри:
  (ур. Даттон; 1798—1871) — британская художница-портретистка, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
  (род. 1955) — американская писательница, лауреат премии «Золотой воздушный змей» Общества детских писателей и иллюстраторов за художественное произведение (2006).

Н 
 Пирсон, Найджел (род. 1963) — английский футболист и тренер.
  (род. 1996) — американский и канадский бейсболист, игрок клуба «Торонто Блю Джейс».
  (род. 1997) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Росток Сиволвз».
 Пирсон, Николас:
  (род. 1979) — американский конькобежец, участник Олимпийских игр (2002, 2010).
 Пирсон, Николас (1839—1909) — премьер-министр Голландии (1897—1901).
  (1925—2011) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
  (1909—1975) — американский литературовед и сотрудник Управления стратегических служб, президент Ассоциации американистики (1968).
  (род. 1965) — австралийский юрист и правозащитник, лауреат премии Австралийского института кино за документальный телефильм (1997), обладатель звания «Живое национальное сокровище» (c 1997).
 Пирсон, Нэнси (урожд. Уоллес) — американская кёрлингистка.

О 
  (1915—2003) — американский зоолог, лауреат премии Хартли Джексона Американского ощества маммалогов (1984).

П 
  (1929—2006) — американский игрок в покер, победитель Мировой серии покера (1973).
  (1930—2022) — британский филателист, президент Королевского филателистического общества Лондона (1988—1990).
  (род. 1964) — канадская журналистка и писательница, лауреат премии Канадской ассоциации авторов криминальной литературы за нехудожественное произведение (1998).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол и тренер, победитель Мирового боула в составе клуба «Рейн Файер» (2000).
 Пирсон, Питер:
  (род. 1938) — канадский кинорежиссёр и сценарист, лауреат Канадской кинопремии за режиссуру (1969), короткометражный фильм (1975) и оригинальный сценарий (1977).
  (род. 1954) — британский военный деятель; командующий вооружёнными силами Великобритании на Кипре (2003—2006), комендант Королевской военной академии в Сандхерсте (2006—2007).
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».
 Пирсон, Пленетт (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Пирсон, Пол:
  (1871—1938) — американский преподаватель риторики и политик, первый гражданский губернатор Американских Виргинских Островов (1931—1935).
  (1926—2000) — американский зоолог, президент Университета Майами (1981—1992).
  (род. 1959) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1983).
  (род. 1959) — американский политолог, заведующий кафедрой политологии Калифорнийского университета в Беркли (2007—2010), лауреат премий Глэдис Каммерер (1994) и Хайнца Ойлау (2000) Американской политологической ассоциации.
  (род. 1945) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1978).

Р 
  (род. 1990) — американский баскетболист, финалист Кубка Бельгии в составе клуба «Антверп Джайентс» (2014) и чемпионата Венгрии в составе «Альба Фехервар» (2016).
  (1919—2022) — американский физикохимик, член Национальной академии наук (с 1974).
  (род. 1952) — игрок в американский и канадский футбол, игрок клуба Канадской футбольной лиги «Виннипег Блу Бомберс».
 Пирсон, Рекс:
  (1891—1948) — британский авиаконструктор, создатель бомбардировщика Vickers Wellington.
  (1905—1961) — австралийский политик, член Сената (1951—1961).
 Пирсон, Ридли (род. 1953) — американский писатель.
  (род. 1961) — американский киномонтажёр, лауреат премии BAFTA (2006).
 Пирсон, Ричмонд:
  (1805—1878) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Северная Каролина (1858—1878), отец Ричмонда Пирсона (1852—1923).
  (1852—1923) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей (1895—1899, 1900—1901), посол в Персии (1902—1907) и Греции (1907—1909).
 Пирсон, Роберт:
  (1911—1989) — американский религиозный деятель, президент Генеральной конференции адвентистов седьмого дня (1966—1979).
  (1926—1997) — американский религиозный деятель и правозащитник, заявитель в Верховный суд США по делу (1967), в решении по которому суд постановил, что полицейские не подлежат гражданской ответственности за нарушения прав при исполнении легитимного закона.
  (род. 1971) — канадский хоккеист, игрок Немецкой хоккейной лиги в составе клуба «Франкфурт Лайонс».
  — британский литературовед, лауреат Литературной премии Р. Гэппера Общества франковедения (2017), член Британской академии (с 2009).
 Пирсон, Росс (род. 1984) — английский боец ММА.
  (1873—1939) — американский агроном, президент Университета штата Айова (1912—1926) и Мэрилендского университета в Колледж-Парке (1926—1935).

С 
 Пирсон, Салли (род. 1986) — австралийская легкоатлетка.
  (род. 1937) — американский драматург.
  (род. 1969) — канадский хоккеист, игрок Немецкой хоккейной лиги в составе клуба «Эссен Москитос».
 Максвелл-Пирсон, Стефани (род. 1964) — американская гребчиха.
 Пирсон, Стивен (род. 1982) — шотландский футболист.
 Пирсон, Стэн (1919—1997) — английский футболист.
 Пирсон, Стюарт:
  (1934—2015) — британский боксёр, чемпион Англии в младшем среднем весе (1958, 1959).
 Пирсон, Стюарт (род. 1949) — английский футболист.
  — американский историк, лауреат премии Мерла Курти Организации американских историков (2012).
  (1918—2012) — австралийский военный деятель; командир 1-й Австралийской оперативной группы (1968—1969) и 1-й дивизии (1969—1970), комендант Королевского военного колледжа в Дантруне (1970—1973).

Т 
 Пирсон, Таннер (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Пирсон, Тед (Теодор) (род. 1962) — канадский хоккеист, игрок Австрийской хоккейной лиги в составе клуба «Зальцбургер».
  (род. 1946) — канадский иимунолог, лауреат премии Уордла Канадского общества зоологов (2004).
  (род. 1977) — австралийский пловец, чемпион мира на короткой воде (1999), олимпийский чемпион (2000) и победитель чемпионата мира по водным видам спорта (2001) в эстафете 4×100 м вольным стилем, олимпийский чемпион (2000) и чемпион мира на короткой воде (2002) в эстафете 4×200 м.
  (род. 1999) — британский регбист, игрок чемпионата Англии в составе клуба «Лондон Айриш».
 Пирсон, Томас:
  (1866—1918) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион» (1888, 1892).
  (1870—1938) — британский католический священник, епископ Ланкастера (1924—1938).
  (1914—2019) — британский военный деятель; командующий Объединёнными силами НАТО в Северной Европе (1972—1974).
  (1926—2010) — британский регбист, тренер и функционер, президент Шотландского регбийного союза (1988—1989).
  (1950—2014) — американский предприниматель, основатель и генеральный деректор Института SETI, обладатель медали НАСА «За выдающуюся общественную службу» (2014).
  (род. 1958) — американский писатель.
  (род. 1946) — американский политик, член Палаты представителей от штата Миссури (2011—2017).
  (род. 1957) — американский бодибилдер, обладатель званий «Мистер Америка» (1978) и «Мистер Вселенная» (среди профессионалов, 1980).

У 
  (род. 1943) — американский дипломат, посол в Турции (2000—2003).
  (1915—1996) — американский военный деятель, командир 5-го армейского корпуса (1971—1973), суперинтендант Военной академии Вэлли Фордж (1973—1985).
 Пирсон, Уильям:
 Пирсон, Уильям (1767—1847) — британский астроном.
  (1854—1888) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1881—1888).
  (1862—1963) — британский политик, член Палаты общин (1931—1935).
  (1896—1956) — британский шахтёр и общественный деятель, президент Шотландского конгресса профсоюзов (1950).
  (1916—2004) — британский пловец, участник Олимпийских игр (1936).
  (1922—2010) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианский футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1946).
  (1856—1927) — британский предприниматель и политик, председатель Совета ВВС (1917).

Ф 
 Пирсон, Фредерик:
  (1827—1875) — канадский политик, член Палаты общин (1870—1874).
  (1842—1890) — американский военный моряк; командующий ВМФ департамента Аляска (1882).
 Пирсон, Фрэнк:
 Пирсон, Фрэнк (1925—2012) — американский сценарист и режиссёр.
 Пирсон, Фрэнк Уоррингтон (1865—1951) — американский ботаник.
  (1911—1991) — британский политик, член Палаты общин (1959—1970).

Х 
  (1834—1923) — нидерландский религиозный деятель, президент Международной аболиционистской федерации (1898).
  (1890—1953) — американский политик, член Палаты представителей от штата Теннесси (1935—1943).
  (1631—1714) — нидерландский художник, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (род. 1998) — новозеландский игрок в хоккей на траве, чемпионка Национальной лиги в составе клуба «Норт-Харбор» (2018).
  (1907 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Блэкпул», племянник Хьюберта Пирсона.
  (1886—1955) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион» (1912), отец Гарольда Пирсона (1908—1994), дядя Хораса Пирсона.
  (1843—1912) — британский военный моряк; командующий Австралийской станцией (1898—1900) и станцией Нор (1903—1907).

Ч 
 Пирсон, Чарльз:
  (1793—1862) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1847—1850).
  (1843—1910) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1890—1896).
  (род. 1997) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».

Ш 
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Окленд Рэйдерс» и «Чикаго Беарз».
 Пирсон, Шон (род. 1976) — канадский боец ММА.
 Пирсон, Эгон Шарп (1895—1980) — английский статистик.

Э 
  (ур. Патерсон; 1746—1823) — британская художница-витражистка, ряд работ которой включены в собрание Музея Виктории и Альберта.
 Пирсон, Эгон Шарп (1895—1980) — британский статистик.
  (род. 1963) — британский крикетчик, полуфиналист Кубка Benson & Hedges в составе команды графства Лестершир (1993).
 Пирсон, Эйприл (род. 1989) — британская актриса.
  (1752—1826) — американский педагог; исполняющий обязанности президента Гарвардского университета (1804—1806).
  (ур. Лоббетт; род. 1960) — британская журналистка и писательница, ларуеат Британской книжной премии за дебютную книгу года (2003).
  (род. 1985) — британская певица и автор песен; автор композиции, удостоенной премии APRA за танцевальную работу (2011).
 Пирсон, Эндрю:
  (род. 1971) — британский бегун, серебряный медалист чемпионата Европы по горному бегу (1998).
  (род. 1971) — британский театральный режиссёр.
  (род. 1971) — американский биогеохимик, заведующая кафедрой наук о земле и планетологии Гарвардского университета (с 2019), лауреат премии Джона Хейза Геохимического общества и обладатель медали Джоанны Симпсон Американского геофизического союза (2019).
  (род. 1984) — американский сценарист.

Ю 
 Пирсон, Юэн:
  — британский гребец, победитель Королевской регаты в Хенли (1984, 1985) и чемпион Великобритании (1985) в двойках .
  (род. 1972) — британский диджей.

Топоним 
  — город в округе Вудбери штата Айова (США).
  — деревня в округе Монкэлм штата Мичиган (США).
 Пирсон — город в штате Флорида (США).

Другое 
 Пирсон — международный аэропорт в Торонто.
 Критерий согласия Пирсона — критерий для проверки гипотезы о законе распределения.